Azuela ist der Familienname folgender Personen:

 Arturo Azuela (1938–2012), mexikanischer Schriftsteller
 Mariano Azuela (1873–1952), mexikanischer Arzt und Schriftsteller